Михаи́л Матве́ев:
 
 Матвеев, Михаил Алексеевич (1914—1944) — советский военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Матвеев, Михаил Константинович (род. 1968) — советский и российский футболист.
 Матвеев, Михаил Львович (1864 — не ранее 1920) — российский военачальник, генерал-лейтенант, герой Первой мировой войны.
 Матвеев, Михаил Михайлович (1937—2000) — советский и российский актёр, народный артист России.
 
 Матвеев, Михаил Родионович (1892—1971) — сотрудник НКВД, палач.